The Rivals of Sherlock Holmes, boekenserie door Hugh Greene
 The Rivals of Sherlock Holmes, Britse televisieserie, uitgezonden in 1971-73